A Hulk jelentheti a következőket:

 Hulk, a Marvel Comics képregényeinek szereplője 
 Hulk a bíróságon, Bill Bixby 1989-es tv-filmje
 Hulk, Ang Lee 2003-as filmje
 A hihetetlen Hulk, Louis Leterrier 2008-as filmje
 Hulk, 2013-as televíziós sorozat
 Hulk, vitorláshajó-típus
 Hulk Hogan, pankrátor és színész
 Hulk néven ismert Givanildo Vieira de Souza brazil labdarúgó